Кума може бити:
 Кума, види: Кумство
 Кума (Козенца), насеље у Италији, у округу Козенца
 Кума (насеље), древно насеље у Италији, у округу Напуљ

Види још 
 Кум, вишезначна одредница